Vilar Seco (Nelas), een plaats in de Portugese gemeente Nelas
 Vilar Seco (Vimioso), een plaats in de Portugese gemeente Vimioso